

Biografia

È apparso in televisione nel 2002 con la telenovela di Televisão Independente Amanhecer, diventando uno dei più giovani attori al mondo a far parte del cast fisso di una serie televisiva.

Nel 2010 ha fatto il suo debutto cinematografico, nel film América insieme a nomi come Čulpan Chamatova, Cassiano Carneiro e María Barranco. 

Nel 2013 è tornato alla Televisão Independente, l'emittente televisiva che lo ha lanciato, per far parte del cast di Belmonte, che viene candidata agli Emmy International come miglior telenovela.

Filmografia

Cinema 

 América, regia di João Nuno Pinto (2010)

TV 
 Amanhecer (2002-2003)
 Belmonte (2013-2014)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni